Битва при Пантине () проходила осенью 1167 года между войсками под предводительством сербского князя Стефана Немани против войск своего брата Тихомира поддерживаемого силами Византийской империи на Пантине.

История конфликта 
Всё началось в 1165 году с того что мэр Ниша Деса Вуканович со своими людьми атакует и захватывает византийского императора Мануила I Комнина из-за договора с Венгрией, и берёт его с собой в Константинополь.

Тем временем на престол Рашки заходит старший сын Завида, Тихомир.

Тихомир узнавший о строительстве новых монастырей его братом Стефаном, которые были построенные без его ведома арестовывает брата, и впоследствии отбирает его земли.

Но сторонники Немани в сговоре с церковью начали обвинять его, что он сделал это, лишь из-за того, что с ним не посоветовались в плане строительства церквей, и таким образом он стал облюбовать духовенство. Тем самым повышая симпатию к Стефану, чего и добились, освободив Стефана и заставив его брата вернуть ему часть земель.

После чего Стефан Неманя свергнул Тихомира, и заставил его с остальными братьями бежать в Византию, тем самым отомстив ему.

После обращений Тихомира, византийский император Мануил I Комнин посылает ему на помощь вспомогательные войска (среди которых были греки, франки и турки-сельджуки) на борьбу с его братом.

Сражение 
Собранная Византийская армия пришла на помощь своему союзнику Тихомиру, который не задолго прибыл в Скопье. Две армии столкнулись на Пантине (возле Звечана, современного Косово). После решающей битвы, византийский силы были полностью подавлены и быстро начали отступать. Сам же Тихомир утонул в реке Ситница, а остальные братья Немани были помилованы, тем самым признав Стефана верховным правителем Сербии, и увенчивав его как «Правитель всея Сербии».

Последствия сражения 
Сражение было решающим в том, что оно обеспечивало единство всех сербских князей и их лояльность по отношению к Стефану Немани. Это позже проложило путь к консолидации Сербии, и её возможного формирования в виде королевства.

Примечания

Ссылки 
 Джон Ван Антверпен, Позднесредневековые Балканы, (University of Michigan Press, 1987)
 

Византийско-сербские войны
Сербские битвы в Средние века
Сражения по алфавиту
Сражения 1167 года
Сражения Византии
XII век в Византии